est un classement hebdomadaire de musique en Grèce.

Notes et références

Liens externes 
 

Classement musical en Grèce
Association ou organisme de l'industrie musicale